Vibrisseaceae är en familj av svampar. Vibrisseaceae ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Vibrisseaceae